

Cinema 
Hold Tight – film del 1925 diretto da Marcel Fabre

Letteratura 
Fidati di me (Hold Tight) – romanzo di Harlan Coben del 2008

Televisione
Hold Tight – serie televisiva del 2022

Musica 
Hold Tight – singolo di Dennis Brown del 1986
Hold Tight – singolo dei Ratt del 1997
Hold Tight – singolo di Justin Bieber, pubblicato nel 2013
Hold Tight – singolo di Madonna, estratto dall'album Rebel Heart del 2015